Gute Menschen steht für:

literarische Titel:
 Gute Menschen (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)
 Gute Menschen (Parks), Roman von Tim Parks (1992)

Filme:
 Gute Menschen (1990), schwedischer Film von Stefan Jarl 
 Gute Menschen (2015), deutscher Kurzfilm von Bodo Fürneisen 

Siehe auch:
 Der gute Mensch von Sezuan
 Ein guter Mensch
 Gutmensch